

Astronomia 
 YSO – acronimo di young stellar object (Oggetto stellare giovane)

Codici 
 YSO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Postville (Terranova e Labrador) (Canada)